Сержа́нт госуда́рственной безопа́сности — специальное звание сотрудников начальствующего состава НКВД и  в период  годов (кроме военнослужащих войск НКВД и сотрудников Рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР). Нижестоящее специальное звание — отсутствует, следующее по рангу — младший лейтенант государственной безопасности.

Специальное звание сержант государственной безопасности (2 квадрата  в петлицах образца  годов) условно соответствовало воинскому званию лейтенант РККА, в то время как вышестоящее специальное звание младший лейтенант государственной безопасности (3 «кубаря» в петлицах образца  годов) условно соответствовало воинскому званию старший лейтенант РККА.

История звания 
Специальное звание сержант государственной безопасности было введено Постановлениями   и   от  объявленных Приказом   от  для начальствующего состава ГУГБ НКВД СССР.

Указом Президиума  от , вводившим новые специальные звания сотрудников органов НКВД сходные с общевойсковыми, звание сержант государственной безопасности было упразднено.

Персоналии 
 Мария Ильинична Богданова, жена Бориса Давыдовича Богданова.
 Абдурафий Сеит-Ягъяев, 3-й секретарь областного комитета ВКП(б) по Крымской АССР.

См. также

Примечания 

Звания сотрудников госбезопасности СССР
Офицеры государственной безопасности
Сержанты государственной безопасности